The Whole Truth puede referirse a 

 «The Whole Truth», capítulo N.° 16 de la segunda temporada de Lost. 
 The Whole Truth, película estadounidense de 2016 dirigida por Courtney Hunt.
 The Whole Truth, película estadounidense de 2009 dirigida por Colleen Patrick.
 The Whole Truth, película estadounidense de 1958 dirigida por John Guillermin.